Mills může být:

 Mills (příjmení), britské a galské příjmení
 Mills (postava), fiktivní britský agent tajné služby 

geografické pojmy
 Derwent Valley Mills, historická průmyslová lokalita v údolí Derwentu v hrabství Derbyshire v Anglii
 Mills (Nebraska)
 Mills (Nové Mexiko)
 Mills County
 Mills County (Iowa)
 Mills County (Texas)
 Mills Township (Bond County, Illinois)
 Mills Township (Midland County, Michigan)
 Mills Township (Ogemaw County, Michigan)
 Don Mills, Toronto, Ontario
 Moiles Mills, Ontario

jiný význam
 Mills (měsíční kráter), kráter na Měsíci
 Mills & Boon, britský vydavatel romantických románů
 Mills Blue Rhythm Band, americký orchestr (big band)
 Millsova bomba, populární série britských ručních granátů pojmenovaných podle Williama Millse
 Mills Brothers, afroamerická jazzová a popová vokální hudební skupina
 Mills College, ženská studentská kolej v Oaklandu v Kalifornii
 Millsova konstanta, matematická konstanta pojmenovaná podle W. H. Millse
 Mills Corporation, americká obchodní a podnikatelská skupina
 Mills Cross Telescope, australský radioteleskop postavený Bernardem Millsem v Novém Jižním Walesu
 Mills Mess, vzorec pro žonglování pojmenovaný podle Steva Millse
 Mills Novelty Company, americký výrobce mechanických hracích a třídících strojů